Мараини — фамилия. Известные носители:

  (1836—1917) — швейцарский и итальянский скульптор.
  (1886—1963) — итальянский скульптор.
 Мараини, Дача (род. 1936) — итальянская писательница.
  (1838—1905) — швейцарский и итальянский инженер.
  (1912—2004) — итальянский писатель, культурантрополог, японовед, фотограф и путешественник.
  (1853—1916) — швейцарский и итальянский предприниматель и политик.